Борз:
 «Борз» — подразделение чеченских боевиков.
 Борз — пистолет-пулемёт.
 БОРЗ (без определённого рода занятий) — аббревиатура, которая присваивалась в советской милиции лицам, обвинённым в тунеядстве.

Борз (в переводе с чеченского языка) -  волк.